Das Adjektiv libertär (von lat. libertas: „Freiheit“) bezieht sich auf:

 Anarchismus
 Libertarismus
 Libertärer Sozialismus
 Libertärer Kommunismus

Siehe auch: